Степан Андреевич Михля́ев (10 декабря 1919 года — 28 марта 2001 года) — командир дивизиона 917-го артиллерийского полка 350-й стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта, майор, Герой Советского Союза.

Биография 
Михляев Степан Андреевич родился 10 декабря 1919 года в селе Дуван ныне Дуванского района Башкирии в крестьянской семье.

Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил Месягутовское педагогическое училище (в том же районе).

В Красную Армию призван в 1939 году Альшеевским райвоенкоматом Башкирской АССР. Окончил курсы младших лейтенантов.

На фронте в Великую Отечественную войну с декабря 1941 года. Майор Степан Михляев отличился в бою при форсировании рек Западный Буг, Сан, Висла и в боях за плацдарм, получивший название «Сандомирский».

После войны майор С. А. Михляев — в запасе. Вернулся в родное село. В 1948 году окончил географический факультет Уфимского педагогического института, работал директором Дуванской средней школы.

Скончался 28 марта 2001 года.

Подвиг 
«Командир дивизиона 917-го артиллерийского полка (350-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) майор Степан Михляев в ходе преследования врага 18-24 июля 1944 года форсировал реки Западный Буг (Буг) и Сан и прорвался к восточному берегу реки Вислы южнее польского города Сандомир. Огнём орудий своего дивизиона С. А. Михляев обеспечил захват стрелковыми подразделениями переправочных средств у противника, и с небольшой группой разведчиков на пароме 29 июля 1944 года переправил две батареи на левый берег реки Вислы в районе местечка Лонжак, что в 20-и километрах юго-западнее города Сандомир.

В бою на Сандомирском плацдарме отважный командир дивизиона отбил восемь контратак противника».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество майору Михляеву Степану Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4597).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (23.09.1944).
 Орден Ленина (23.09.1944).
 Орден Красного Знамени (19.10.1943).
 Орден Красного Знамени (03.06.1945).
 Орден Александра Невского (31.03.1945).
 Орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985).
 Орден Отечественной войны 2-й степени (17.01.1944).
 Орден Красной Звезды (16.02.1943).
 Медаль «За отвагу» (13.09.1943).
 Медаль «За боевые заслуги» (28.08.1942).
 Другие медали.
 Заслуженный учитель школы РСФСР.

Примечания

Литература 
Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 4. Л-О. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2008. — 672 с. — ISBN 978-5-88185-068-5.

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Родившиеся в Дуване